Meine Frau steht für:

 Meine Frau (Maupassant), Novelle von Guy de Maupassant (1882)
 Meine Frau (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1892)

Siehe auch:
 Meine Frau, die Filmschauspielerin, deutscher Film von Ernst Lubitsch (1919)
 Ich und meine Frau, österreichischer Film von Eduard von Borsody (1953)